O Campeonato Carioca de Pólo Aquático é uma competição realizada entre diversas agremiações de Pólo Aquático do estado do Rio de Janeiro. Atual e organizada pela Federação Aquática do Estado do Rio de Janeiro.

Campeões 
 1913 - Natação e Regatas Santa Luzia
 1915 - CR São Cristóvão
 1916 - CR Guanabara
 1917 - Natação e Regatas Santa Luzia
 1918 - CR Boqueirão do Passeio
 1919 - CR São Cristóvão
 1920 - CR Boqueirão do Passeio
 1921 - CR Boqueirão do Passeio
 1922 - CR Guanabara
 1923 - CR Guanabara
 1924 - CR Boqueirão do Passeio
 1925 - CR Boqueirão do Passeio
 1926 - CR Boqueirão do Passeio
 1927 - CR Boqueirão do Passeio
 1930 - CR Guanabara
 1931 - CR Guanabara
 1933 - CR Guanabara
 1936 - CR Vasco da Gama
 1937 - CR Vasco da Gama
 1938 - CR Vasco da Gama
 1939 - CR Vasco da Gama
 1940 - CR Vasco da Gama
 1941 - CR Vasco da Gama
 1947 - Botafogo FR
 1948 - CR Guanabara
 1949 - Botafogo FR
 1950 - CR Vasco da Gama
 1951 - CR Guanabara
 1953 - Fluminense FC
 1954 - Fluminense FC
 1955 - Fluminense FC
 1956 - Fluminense FC
 1957 - Fluminense FC
 1958 - Fluminense FC
 1959 - Fluminense FC
 1960 - Fluminense FC
 1961 - Fluminense FC
 1962 - Fluminense FC
 1963 - Botafogo FR
 1964 - Fluminense FC
 1965 - Botafogo FR
 1966 - Botafogo FR
 1967 - Fluminense FC
 1968 - Fluminense FC
 1969 - Fluminense FC
 1970 - Fluminense FC
 1971 - CR Guanabara
 1972 - CR Guanabara
 1973 - Fluminense FC
 1974 - Fluminense FC
 1975 - Fluminense FC
 1976 - Fluminense FC
 1977 - Fluminense FC
 1978 - Fluminense FC
 1979 - Universidade Gama Filho
 1980 - Botafogo FR
 1981 - Universidade Gama Filho
 1982 - Botafogo FR
 1983 - Botafogo FR
 1984 - Fluminense FC
 1985 - CR Flamengo
 1986 - CR Flamengo
 1987 - CR Flamengo
 1988 - CR Flamengo
 1989 - CR Flamengo
 1990 - CR Flamengo
 1991 - CR Flamengo
 1992 - CR Flamengo
 1993 - CR Flamengo
 1994 - CR Guanabara
 1995 - Botafogo FR
 1996 - Botafogo FR
 1997 - Fluminense FC
 1998 - Fluminense FC
 1999 - Fluminense FC
 2000 - CR Vasco da Gama
 2001 - Fluminense FC
 2002 - CR Guanabara
 2003 - Fluminense FC
 2004 - Fluminense FC
 2005 - Botafogo FR
 2006 - Botafogo FR / Fluminense FC  
 2007 - Fluminense FC
 2008 - Fluminense FC
 2009 - Botafogo FR / Fluminense FC 
 2010 - Botafogo FR
 2011 - Não houve
 2012 - Fluminense FC
 2013 a 2015 - Não houve
 2016 - Botafogo FR / Fluminense FC
 2017 - Fluminense FC
 2021 - CR Flamengo

Títulos por clube

Ver também
 Campeonatos Nacionais de Pólo Aquático

Ligações externas
Federação Aquática do Estado do Rio de Janeiro

Competições de polo aquático
Polo
Polo aquático do Brasil